Woken ist der Name folgender Orte:
 Okna (Woken bei Hirschberg), Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
 Okna (Woken bei Kreschitz), Ortsteil von Polepy, Okres Litoměřice, Tschechien
 Okna (Woken bei Gablonz), Wüstung auf dem Gebiet von Ralsko, Okres Česká Lípa, Tschechien

Woken ist der Name folgenden Flusses:
 Woken (Fluss), ein Nebenfluss des Songhua

Woken ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Woken (1685–1734), deutscher Pädagoge, Historiker, Sprachwissenschaftler und lutherischer Theologe

 woken kann auch woke meinen, ein erhöhtes Bewusstsein für Rassismus und gesellschaftliche Privilegien